

Géographie 

 Yari, une localité de Colombie ;
 Mont Yari, situé dans les Préfectures de Nagano et de Gifu, dont le nom provient du fait qu'il ressemble à une lance (yari).

Personnalités

 Abbas Yari (1951-), journaliste et critique de cinéma iranien.

Autres 
Yari peut aussi faire référence à :
 Yari, une lance japonaise ;
 Yari (ou Yarí), un peuple non contacté de Colombie, vivant dans la partie supérieure du Río Yari, un affluent du Río Caquetá.